Vardadzor (en arménien  ; anciennement Pirdzhamal, en azéri ) est une communauté rurale de la région d'Askeran, au Haut-Karabagh. Comprenant également la localité d'Aranzamin, elle compte au total  habitants en 2005.

Notes et références 

Communauté rurale de l'Askeran